Naselja u Hrvatskoj
 Hrašće Turopoljsko, naselje u sastavu grada Zagreba
 Svetičko Hrašće, naselje u sastavu grada Ozlja

Naselja u Sloveniji
 Hrašče (Postojna, Slovenija), naselje u općini Postojna
 Hrašče (Vipava, Slovenija), naselje u općini Vipava